La saison 1993-1994 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du EHC Kloten, qui remporte le titre.

Ligue nationale A

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Barrage de maintien en LNA 
Le HC Bienne remporte la série 4-2 et le HC Olten est ainsi relégué en LNB.

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

Barrage de maintien en LNB 
Le HC Ajoie remporte la série 4-1 et le EHC Bülach est ainsi relégué en .

ligue

Juniors Élites

Voir aussi

Références 

1993
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1993
Sport en Suisse en 1994